Entre ses mains peut faire référence à :

 Entre ses mains, un film franco-belge réalisé en 2005 par Anne Fontaine  ;

 Entre ses mains, un téléfilm français réalisé en 2022 par Vincent Lannoo.

Homonymie de titre